

Patronymie

 Arthur Hunnicutt (1910-1979) est un acteur américain.
 Gayle Hunnicutt (1943- ) est une actrice américaine.